jvn steht für:
 Karibisches Javanisch (ISO-639-3-Code), Dialekt der javanischen Sprache in Suriname

JvN steht für:
 John von Neumann (1903–1957), ungarisch-US-amerikanischer Mathematiker

Abkürzung